Га́рднер () — англійське прізвище.

Персоналії 
 Ава Гарднер (; 1922—1990) — американська акторка, зірка Голівуду 1940-х та 1950-х років.
 Альфред Л. Гарднер (; 1937) — американський біолог.
 Вірджинія Гарднер (англ. Virginia Gardner; нар. 1995) — американська актриса.
 Гай Спенсер Гарднер (; 1948) — американський астронавт.
 Гебріел Гарднер (; 1976) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).
 Даглас Гарднер (; 1951) — дипломат.
 Дейл Гарднер (; 1948—2014) — американський астронавт.
 Ден Гарднер (; 1968)  — канадський науковець, письменник та журналіст.
 Джордж Гарднер (; 1812?—1849) — шотландський ботанік та дослідник.
 Джулі Гарднер (; 1969)  — уельська телепродюсерка.
 Іван Гарднер (1898—1984) — історик, дослідник російського церковного співу, православний регент. У 1942—1944 роках — єпископ Потсдамський Філіп, вікарій Берлінської єпархії Російської православної церкви закордоном.
 Інгліш Гарднер (; 1992) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, олімпійська чемпіонка (2016).
 Кел Гарднер (; 1924—2001) — канадський хокеїст.
 Кіт Гарднер (; 1929—2012) — ямайський легкоатлет, бігун на короткі дистанції, олімпійський медаліст (1960).
 Корі Гарднер (; 1974) — американський політик з Республіканської партії.
 Крейг Гарднер (; 1986) — англійський футболіст, півзахисник клубу «Сандерленд».
 Мартін Гарднер (; 1914—2010) — американський математик, письменник, популяризатор науки.
 Пол Гарднер (; 1956) — канадський хокеїст.
 Раян Гарднер (; 1978) — швейцарський хокеїст канадського походження.
 Рікардо Гарднер (; 1978) — ямайський футболіст.
 Рулон Гарднер (; 1971) — американський чемпіон світу та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби.
 Семюел Гарднер (; 1891—1984) — американський скрипаль і композитор.
  (; 1930—2009) — австралійський автогонщик, учасник чемпіонату Формули-1.
 Чарлз Остін Гарднер (; 1896—1970) — австралійський ботанік англійського походження.

Див. також 
 Ґарднер
 Гарнер